Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро по теннису 2017 — 6-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира в серии ATP 500, проводящегося на открытых грунтовых кортах в бразильском городе Рио-де-Жанейро, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2017 году турнир прошёл с 20 по 26 февраля.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Пабло Куэвас
 в женском одиночном разряде —  Франческа Скьявоне
 в мужском парном разряде —  Хуан Себастьян Кабаль и  Роберт Фара
 в женском парном разряде —  Мария Иригойен и  Вероника Сепеде Роиг

Общая информация 
С 2017 года турнир стал проводится только у мужчин, потеряв женские соревнования.

Список участников одиночного турнира возглавили два представителя топ-10. Первым сеянным стал Кэй Нисикори (№ 5 в мире на тот момент). Главный фаворит проиграл уже в первом раунде местному теннисисту Томасу Беллуччи. Вторым сеянным на турнире стал Доминик Тим (№ 8 в рейтинге). Австриец смог подтвердить свой статус и выиграл соревнования. В финале Тим переиграл четвёртого номера посева Пабло Карреньо Бусту. Прошлогодний чемпион Пабло Куэвас защищал свой титул в качестве третьего номера посева, но проиграл в первом же раунде теннисисту из квалификации Артуру де Грифу.

Лидерами посева в парном соревновании стали Джейми Маррей и Бруно Соарес, которые в полуфинале проиграли третьим номерам посева Пабло Карреньо Бусте и Пабло Куэваса. Карреньо и Куэвас смогли взять в итоге титул, обыграв в финале прошлогодних чемпионов Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Доминик Тим обыграл  Пабло Карреньо Бусту со счётом 7–5, 6–4.
 Тим выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Карреньо сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Пабло Карреньо Буста /  Пабло Куэвас обыграли  Хуана Себастьяна Кабаля /  Роберта Фару со счётом 6–4, 5–7, [10–8].
 Карреньо выиграл 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Куэвас выиграл 1-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро
 Мировой тур ATP 2017
 Мировой Тур ATP 500

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт

 

Бразилия
Теннис
Февраль 2017 года
2017